ЕГАИС — часть Системы маркировки и прослеживаемости товаров в Россия:
 ЕГАИС-маркировка — выведенная из эксплуатации федеральная информационная система, созданная в целях обеспечения учёта оборота изделий из натурального меха;
 ЕГАИС Алкоголь — автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
 ЕГАИС Лес — автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля над заготовкой и оборотом древесины и изделий из неё;
 ЕГАИС Обувь — автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля над изготовлением обуви и торговым оборотом в обувной промышленности.

Государственные информационные системы России